Уолтер II де Клиффорд (; ок. 1150 — ) — лорд Клиффорд в 1190—1208 годах, верховный шериф Херефордшира в 1199, 1207—1208 и 1216 годах, сын Уолтера I де Клиффорда и Маргарет де Тосни.

Биография 
После смерти отца в 1190 году Уолтер II унаследовал его владения в Валлийской марке. Уолтер несколько раз назначался верховным шерифом Херефордшира — в 1199, 1207—1208 и 1216 годах.

Уолтер II де Клиффорд был близким соратником Уильяма де Браоза. Хотя во время восстания последнего Уолтер не выступил в его поддержку, король Иоанн Безземельный сместил Клиффорда с поста лорда, вместо него лордом фактически стал его сын Уолтер III де Клиффорд.

Уолтер II умер 22 января 1222 года.

Брак и дети 
Жена: с 1185 (Кэвенби, Линкольншир, Англия) Агнес де Кунди (ум. ок. 1216), дочь Роджера де Кунди и Элис де Шеней. Дети:
 Уолтер III де Клиффорд (ок. 1180/1190 — декабрь 1263), лорд Клиффорд с 1222
 Роджер I де Клиффорд из Тенбери (ум. ок. декабря 1231). Его потомками были бароны де Клиффорд
 Ричард де Клиффорд
 Саймон де Клиффорд
 Жиль де Клиффорд
 Сесилия де Клиффорд
 Базилия де Клиффорд

Литература

Ссылки 
 
 

Родившиеся в XII веке
Клиффорды
Феодальные бароны Клиффорд
Правители Европы XII века
Правители Европы XIII века
Лорды Валлийской марки
Главные шерифы Херефордшира
Английские феодальные бароны XII века
Английские феодальные бароны XIII века